O Tratado de Versalhes, se a data não for especificada, geralmente refere-se ao de 1919, o tratado de paz que se seguiram à Conferência de Paz de Versalhes e terminou oficialmente a Primeira Guerra Mundial.

O Tratado de Versalhes, no entanto, podem também se referir a vários tratados:
 Tratado de Versalhes (1756), uma defesa da aliança do tratado entre a França e a Áustria
 Tratado de Versalhes (1757), a expansão em 1756 do tratado de Versalhes para a Saxônia, a Suécia e a Rússia
 Tratado de Versalhes (1758), a confirmação de 1756 1757 e tratados de Versalhes
 Tratado de Versalhes (1768), no qual a República de Gênova cedeu Córsega para França
 Tratado de Versalhes (1774), entre a França e a Espanha a respeito do contrabando
 Tratados de Versalhes (1783), que terminou o francês e o espanhol hostilidades contra a Grã-Bretanha na Guerra Revolucionária Americana
 Tratado de Versalhes (1787), entre a França e o Vietnã concordando com o apoio militar em troca de vantagens comerciais
 Tratado de Versalhes (1871), terminou a Guerra Franco-Prussiana
 Pequeno Tratado de Versalhes, um tratado assinado na mesma data, como a de 1919, o Tratado de Versalhes, entre alguns das recém estabelecida nações e a Liga das Nações

Veja também 
 Tratado de Paris (desambiguação)

Desambiguação
História de Paris
!Desambiguações mal formatadas